Lo studente di Praga (Der Student von Prag), film tedesco del 1913 di Stellan Rye
Der Student von Prag, film tedesco del 1926 diretto da Henrik Galeen
Lo studente di Praga (Der Student von Prag), film austriaco del 1935 di Arthur Robison